Słowików peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Słowików, un village de la voïvodie de Mazovie
 Słowików, un village de la voïvodie d'Opole